Gárdos, Gardos, oder Gardoș ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Schwarz-Gardos (1915–2007), israelische Journalistin
 Florin Gardoș (* 1988), rumänischer Fußballspieler
 Kariel Gardos (1921–2000), israelischer Karikaturist
 Mariska Gárdos (1885–1973), ungarische Frauenrechtlerin und Sozialdemokratin
 Péter Gárdos (* 1948), ungarischer Dokumentarfilmer
 Robert Gardos (* 1979), österreichischer Tischtennisspieler